Guan Daosheng, nascida em 1262, em Huzhou, na China, foi uma das artistas mais famosas da história chinesa. Aos 24 anos, casou-se com Zhao Mengfu, um pintor que trabalhava para o imperador. Inspirada, começou a pintar em 1296, suas obras tornaram-se famosas ao longo da dinastia Yuan. O imperador Renzong encomendou a Guan Daosheng uma cópia de Texto de mil caracteres e exibiu sua obra junto com exemplos de caligrafia do marido e do filho dela. 
A pintura a tinta de bambus era o tema preferido de Guan. Na época, o bambu era sobretudo pintado em um estilo "masculino" e era usado para simbolizar um cavalheiro chinês, Guan se apropriou do bambu para contar histórias de sua própria vida e, muitas vezes, usava caligrafia para escrever sua poesia diretamente sobre as pinturas. Criou pinturas a tinta que eram closes icônicos de bambu, mas também incorporou a planta em paisagens maiores, criando profundidade e atmosfera. 
Sua arte rapidamente ganhou fama entre as mulheres na corte Yuan, que muitas vezes lhe encomendavam obras. Durante uma época histórica em que quase toda arte tinha perspectiva masculina, Guan Daosheng foi uma das poucas artistas que produziam arte para outras mulheres. 
Durante toda sua vida combinou poesia e pinturas para se expressar. Aos 58 anos ficou doente e morreu em 1319. Hoje, ela é lembrada como uma pioneira nas artes chinesas.